Van Gilse kan verwijzen naar:
Van Gilse, een onderdeel van de Cosun Beet Company
Jan van Gilse (politicus)
Jan van Gilse (componist)